Флаг муниципального образования городское поселение Агириш Советского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 22 апреля 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4301.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, синего цвета, в центре которого — вырастающая из нижнего края ель серебристого (белого) цвета, поддерживаемая двумя обернувшимися соболями золотистого (жёлтого) цвета; в центре нижней части ели — два сидящих навстречу друг другу токующих тетерева зелёного цвета».

Обоснование символики 
Флаг представляет собой полотнище, в границы которого вписан герб. Синий цвет полотнища символизирует небо и водные просторы.

Ель, изображённая в центре флага, символизирует красоту окружающей природы, вечность жизни и указывает на лесную местность. Ель серебристого (белого) цвета символизирует принадлежность поселения к северной территории и долгую снежную зиму, надежду на развитие нашего посёлка и познание в неизведанном.

Два золотистых (жёлтых) соболя, расположенные с левой и правой сторон ели, а также изображённые в нижней части ели два сообращённых токующих тетерева зелёного цвета, символизируют богатство животного мира.

Описание цветов:

Синий (голубой и его оттенки) — небо и вода, символ чести, верности, славы.

Зелёный (и его оттенки) — тайга, надежда, изобилие, здоровье и свобода.

Золотистый (жёлтый) — цвет солнца, уважения, величия, великолепия, богатства.

Серебряный (белый) — чистота, снег, преданность, мудрость.

История 
Первый флаг городского поселения Агириш был утверждён 25 октября 2007 года решением Совета депутатов городского поселения Агириш № 120.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3. воспроизводящее в верхнем левом углу композицию герба городского поселения Агириш в синем, зелёном, золотистом, серебряном цветах. Полотнище горизонтально разделено тремя золотистыми волнистыми линиями».

Обоснование символики 
Зелёная и синяя части флага городского поселения Агириш означают принадлежность к ХМАО—Югре. Полотно флага горизонтально разделено тремя золотистыми волнистыми линиями, которые образуют в центре полотна две полосы: одну синего цвета, вторую — зелёного цвета, тем самым, выделяя небо, тайгу, реку, а также показывающие холмистую местность. В левом верхнем углу, на линиях, изображён герб городского поселения Агириш.

Описание цветов:

Синий (голубой и его оттенки) — небо и вода, символ чести, верности, славы.

Зелёный (и его оттенки) — тайга, надежда, изобилие, здоровье и свобода.

Золотистый (жёлтый) — цвет солнца, уважения, величия, великолепия, богатства.

Серебряный (белый) — чистота, снег, преданность, мудрость.

Примечания 

Флаги с изображением ели
Флаги с изображением соболя
Тетерев в геральдике